Паметник на свободата може да се отнася за:
 Паметник на свободата на връх Шипка, България
 Паметник на свободата (Ботевград), България
 Паметник на свободата (Кочани), Република Македония
 Паметник на свободата (Оряхово), България
 Паметник на Свободата (Рига), Латвия
 Паметник на Свободата (Русе), България
 Паметник на свободата (Севлиево), България